Doris Twitchell Allen (1901-2002), créatrice du CISV International
 Edward Twitchell Hall (1914-2009), anthropologue américain
 Karl Twitchell (1885-1968), ingénieur minier américain
 Paul Twitchell (1909-1971), écrivain américain